Diego Hidalgo e Cristian Rodríguez erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati in semifinale.

In finale Jesper de Jong e Bart Stevens hanno sconfitto Nicolás Barrientos e Miguel Ángel Reyes Varela con il punteggio di 6-4, 3-6, [10-6].

Teste di serie 

  Guillermo Durán /  Fernando Romboli (quarti di finale)
  Luis David Martínez /  Felipe Meligeni Alves (quarti di finale)

  Nicolás Barrientos /  Miguel Ángel Reyes Varela (finale) 
  Sergio Galdós /  Gonçalo Oliveira (quarti di finale)

Wildcard 

  Murkel Dellien /  Juan Carlos Prado Angelo (quarti di finale)

  Alejandro Mendoza /  Jorge Brian Panta (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Santa Cruz Challenger II 2022